Bandeleta puede referirse a dos conceptos filatélicos diferentes:
Un matasellos en forma de franja hecho por un rodillo mecánico a lo largo del sobre.
En algunas partes también se conocen así a los bordes o márgenes de los pliegos, que pueden llevar ocasionalmente alguna leyenda o ilustración.

Notas

Referencias